Biebl ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Biebl (* 1947), deutscher Journalist, Autor, TV-Produzent und Blogger
 Franz Biebl (1906–2001), deutscher Komponist
 Heidi Biebl (1941–2022), deutsche Skirennläuferin
 Johannes Biebl (* 1945), deutscher Rockmusiker
 Josef Biebl (* 1959), deutscher Jurist
 Konstantin Biebl (1898–1951), tschechischer Dichter
 Max Biebl (1893–1968), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Peter Biebl (1937–2006), deutscher CSU-Kommunalpolitiker
 Richard Biebl (1908–1974), österreichischer Botaniker und Pflanzenphysiologe
 Rolf Biebl (* 1951), deutscher Bildhauer und Maler
 Rudolf Biebl (1820–1895), österreichischer Politiker (Salzburg)
 Sepp Biebl (* 1936), deutscher Eisschnellläufer
 Stefan Biebl, deutscher Kameramann

Siehe auch:
 Bibel (Begriffsklärung)
 Bibl